«Форт-Лодердейл Страйкерс» () — название американских футбольных клубов из города Форт-Лодердейл в штате Флорида:
 Форт-Лодердейл Страйкерс (1977—1983) — клуб Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1977 по 1983 годы.
 Форт-Лодердейл Страйкерс (1988—1994) — клуб, существовавший с 1988 по 1994 годы.
 Форт-Лодердейл Страйкерс (2006—2016) — клуб, существовавший с 2006 по 2016 годы, с 2006 по 2010 годы носил название ФК «Майами».